Prlić ist der Familienname folgender Personen:

 Jadranko Prlić (* 1959), bosnisch-kroatischer Politiker und Kriegsverbrecher
 Vinko Prlić (1940–2017), kroatischer katholischer Priester und Verleger